Дре́вес  — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Древес, Вильгельм (1907—1982) — майор вермахта, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями
 Древес, Гвидо (1854—1909) — немецкий филолог-медиевист, редактор-составитель серии Analecta hymnica medii aevi, крупнейшего собрания средневековой латинской поэзии
 Древес, Карл (1895—1958) — генерал-майор люфтваффе
 Древес, Мартин (род. 1918) — пилот люфтваффе, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями